La saison 1990-1991 du Championnat de Hongrie de football est la  du championnat de première division en Hongrie. Les seize meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, la Nemzeti Bajnokság I, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise, tandis que les  et  disputent un barrage de promotion-relégation face aux  et  de D2.

C'est le club du Budapest Honvéd FC qui remporte le championnat cette saison, après avoir terminé en tête du classement final, avec 5 points d'avance sur le Ferencváros TC et 8 sur le Pécsi MSC. C'est le  de champion de Hongrie de l'histoire du club.

Le tenant du titre, l'Ujpest Dozsa, rate complètement sa saison et termine à la , à 15 points du Honvéd.

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrages de promotion-relégation 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Hongrie de football
Hongrie
Sport en Hongrie en 1990
Hongrie
Sport en Hongrie en 1991